Чемпионат Румынии по футболу 1952 — 35-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1952
Румыния
Спорт в Румынии в 1952 году